Yalınlı ist der Name von:

 Yalınlı (Beylikova), Ort in der Türkei im Landkreis Beylikova
 Latif Yalınlı (1906–1965), türkischer Fußballspieler